Ёкканъёган — гидроним:
 Ёкканъёган —  левый приток реки Коликъёган.
 Ёкканъёган —  правый приток реки Котынгъёган (приток Сабуна).